Стевены — дворянские роды
 
 Стевен, Христиан Христианович (1781—1863) — русский ботаник шведского происхождения, доктор медицины, садовод и энтомолог.
 Стевен, Фёдор Христианович (1797—1851) — тайный советник, выборгский губернатор.

См. также 
 Стевенс